Folgende Liste führt alle Hôtel particulier in Paris auf, die als Monument historique geschützt sind.

Weblinks 

!
Paris
!Paris
!Hotels particuliers
!Hotels particuliers, Monument historique

fr:Liste des hôtels particuliers parisiens